La province de Kırklareli est une des 81 provinces de la Turquie. Sa préfecture se trouve dans la ville éponyme de Kırklareli.

Géographie 
Sa superficie est de .

Population 
En 2013, la province comptait , soit une densité de population d'environ .

Administration 
La province est administrée par un préfet.

Subdivisions 
La province est divisée en huit districts.

Notes et références

Liens externes 
  : Kırklareli Valiliği (site de la préfecture de Kırklareli)

Province en Turquie
Thrace